Czoło (czes. Čelo) – szczyt w Karkonoszach
 Czoło (słow. Čelo, Vysoký vrch) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Pośredni Siwy Klin (Czoło, słow. Prostredný Sivý Klin, Čelo) – grzbiet w słowackich Tatrach Zachodnich